Домашний чемпионат Британии 1904 (или «Домашний международный чемпионат 1904», ) — двадцать первый розыгрыш Домашнего чемпионата Британии, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победителем соревнования стала сборная Англии.

Англия начала турнир с ничьей против Уэльса, после чего одержала победу над Ирландией. Шотландия сыграла вничью два своих первых матча против Уэльса и Ирландии. Ирландцы с минимальным счётом победили валлийцев, заняв второе место. В последней игре турнира англичане обыграли шотландцев и стали чемпионами.

Это был первый Домашний чемпионат, в котором Англия или Шотландия финишировала ниже второго места.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Англии

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1903/04 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1903/04 на сайте EU-football.info
 Домашний чемпионат 1903/04 на сайте RSSSF

1904
Футбол в Англии в сезоне 1903/1904